Cette page contient les pages d'homonymie de Saint Saëns et Saint-Saëns.

Saint chrétien 
 Saint Saëns (), abbé en Neustrie et thaumaturge

Patronyme 

 Charles Constant Albert Nicolas d'Arnoux de Limoges Saint-Saëns dit Bertall (1820-1882), illustrateur, caricaturiste et graveur français.
 Camille Saint-Saëns (1835-1921), compositeur français.
 Isabelle Saint-Saëns (1949-), militante associative et chercheuse française spécialisée dans la question des migrations et la défense des sans-papiers ;
 Marc Saint-Saëns (1903-1979), peintre, cartonnier de tapisserie et graveur français.

Toponyme 

 Saint-Saëns, commune française de Seine-Maritime.